Batié – miasto kameruńskie leżące w Regionie Zachodnim
 Batié – miasto w Burkina Faso, stolica Prowincji Noumbiel